Ян Шчѐпан Отрѐмбски () е полски езиковед полонист, славист, балтист, професор, преподавател в Ягелонския, Вилненския и Познанския университет, член на Полската академия на знанията, носител на Командорски кръст на Ордена на Възраждане на Полша. Автор на тритомния труд „Граматика на литовския език“.

Трудове 
 Przyczynki do gramatyki porównawczej języków indoeuropejskich (1921) – докторска дисертация
 Z dziejów jezyka łacińskiego (1924)
 Dajny litewskie (1927)
 Z badań nad infiksem nosowym w jȩzykach indoeuropejskich (1929)
 Czasowniki typu st.-słow. naricati (1929)
 Przyczynki słowiańsko-litewskie (1930)
 Wschodniolitewskie narzecze twereckie (1932)
 Le traitement des groupes du type ss en sanscrit (1932)
 O najdawniejszych polskich imionach osobowych (1935)
 Gramatyka historyczna języka łacińskiego (1937)
 Indogermanische Forschungen – Studja indoeuropeistyczne (1939)
 Słowianie – rozwiązanie odwiecznej zagadki ich nazw (1947)
 La Vie des mots dans la langue polonaise (1948)
 Życie wyrazów w języku polskim (1948)
 Teksty Litewskie (1957)
 Gramatyka języka litewskiego, t. I – III (1956 – 1968)
 Slawizacja litewskich nazw wodnych i miejscowych (1963)
 Über die Vervollkommnung der Forschungsmethoden in der indoeuropäischen Sprachwissenschaft (1963)
 Baltica in honorem Iohannis Otrębski (1966)

Бележки 

Полски езиковеди
Полски полонисти
Полски слависти
Индоевропеисти
Балтисти
Възпитаници на Варшавския университет
Преподаватели в Ягелонския университет
Преподаватели във Вилнюския университет
Преподаватели в университет „Адам Мицкевич“
Членове на Полската академия на знанията
Носители на Ордена на Възраждане на Полша
Починали в Познан